

CAN se poate referi la:

Coduri 
 CAN -- cod de țară de trei litere al Canadei; alt cod de țară al Canadei este CDN.
 CAN -- codul IATA pentru aeroportul internațional Aeroportul Internațional Guangzhou Baiyun, din orașul Guangzhou, provincia Guangdong, China
 CAN -- codificarea ICAO pentru Crest Aviation, Regatul Unit

Informatică 
 CAN -- un tip de placă de bază a computerelor personale, în original: Controller Area Network
 CAN -- convertor analogic/numeric
 CAN -- o denumire pentru rețelele academice (Campus Area Network)

Sport 
 CAN -- „Cupa africană a națiunilor”, o competiție de fotbal a Africii
 CAN -- „Comunitatea națiunilor din Anzi”, o organizație regională din America de Sud

Altele 
 Cascade Activity Numbering
 Committee on Aircraft Noise
 Correlation Air Navigation
 Can (formație)

Vezi și 
 Can, pentru utilizări neacronimice din limba engleză